Численность населения Республики Алтай по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 

 

 Национальный состав в 1926—2010 годах

 Национальный состав по районам (2010)

Данные приведены по материалам переписи населения 2010 года.

Религия 
Согласно масштабному опросу исследовательской службы «Среда», проведённому в 2012 году, пункт «исповедую православие и принадлежу к РПЦ» выбрали 28 % опрошенных, «верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую» — 25 %, «не верю в бога» — 14 %. Пункт «исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы» в Республике Алтай выбрали 13 % опрошенных, второй результат в РФ, «исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом» — 6 %, «Исповедую христианство, но не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий» — 3 %, «Исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, кришнаизм и другие направления)» — 1,6 %. Остальные — меньше 1 %.

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Население Республики Алтай